Teatro Libero – teatro di Milano
 Teatro Libero – teatro di Palermo